GWY steht für:
 Flughafen Galway in Irland (IATA-Code)
 USA 3000 Airlines, amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Siehe auch:
 ᏣᎳᎩ (sprich „Tsalagi“), die Sprache des Cherokee-Volkes in deren eigener Silbenschrift

GWY